Дза:

 Дза — семнадцатая буква армянского алфавита.
 Дза — японские средневековые самоуправляемые корпорации.
 Дза — 19-я буква тибетского алфавита.
 Дза Патрул Ринпоче (1808—1887) — учитель традиции Ньингма.